(1898-1985), auteur américain ; 
 , producteur et scénariste de films américain ; 
  (1904-1978), ambassadeur britannique ; 
  (1960-), journaliste et écrivain britannique ;  
  (1963-), footballeur britannique ; 
  (1958-), romancier, auteur de théâtre de journaliste canadien ;   
  (1952-2006), sculpteur britannique ; 
  (1946-), météorologue britannique ; 
  ou Paul Mason, auteur britannique et ancien pilote de la Royal Air Force ;   
 , qui a été le Britannique le plus obèse ;   
  (1962-), évêque de Southwark ;   
 Paul Mason, auteur de jeux.